est la formule brute de plusieurs isomères.
 2-mercaptoéthanol, numéro CAS 
 diméthylsulfoxyde, numéro CAS